Friedrich Boese ist der Name folgender Personen:
*Friedrich Boese (Politiker, 1800) (1800–1853), deutscher Politiker, Landrat des Kreises Meschede
Friedrich Boese (Politiker, 1829) (1829–1907), deutscher Politiker, Bürgermeister in Brilon, Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses

Siehe auch:
 Fritz Böse (Friedrich Böse; 1886–1959), deutscher Architekt, Baurat und Lehrer